Егуновце (, ) — община в Северной Македонии. Расположена на северо-западе страны. Население составляет 10 790 человек (2002 год).

Административный центр — село Егуновце.

Площадь территории общины 176,93 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Тетово;
 на северо-западе — с общиной Теарце;
 на востоке — с общиной Скопье;
 на юге — с общиной Желино.

На севере граничит с общинами Штрпце и Качаник автономного края Косово и Метохия Сербии.

В состав общины входят 17 сёл: Беловиште, Вратница, Жилче, Егуновце, Копанце, Орашье, Подбреге, Прелюбиште, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сиричино, Старо-Село, Туденце, Шемшево, Яжинце и Янчиште.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 5963 чел.;
 албанцы — 4642 чел.;
 сербы — 109 чел.;
 цыгане — 41 чел.;
 турки — 4 чел.;
 боснийцы — 1 чел.;
 остальные — 30 чел.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии